Аркадий Власович Гусаков (родился 14 августа 1918 года, деревня Ужлятино, Шумилинский район) — советский хозяйственный и государственный деятель, председатель колхоза имени Дзержинского Слуцкого района Минской области, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда. Участник партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны.

Биография 
В 1941—1944 годах командир партизанского отряда. Член ВКП(б) с 1943 года. В 1944—1959 годы в советских органах в Шумилинском, Любанском, Кличевскому, Слуцком районах. В 1959—1967 годах председатель колхоза имени Дзержинского Слуцкого района Минской области. С 1967 года в системе Министерства торговли БССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за успехи в увеличении производства и заготовки льна был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Депутат Верховного Совета БССР шестого созыва, член Ревизионной комиссии КПБ в 1966—1971 годы.
Умер 7.09.1999 года.

Примечания

Литература 
 И. Гаранина, Один день и вся жизнь Аркадия Гусакова// Труд, талант, доблесть.: В 2-х ч. Ч. 1/[Сост. Е. Э. Павлюць, Б. И. Сушкевич, В. В. Шарпило].— Мн.: Беларусь, 1981.— 414 с., ил., стр. 212—216
 Гусакоў Аркадзь Уласавіч // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя: у 12 т. / рэдкал.: П. У. Броўка [і інш.]. — Мн., 1971. — Т. 4. — С. 92.

Ссылки 
 Память народа 
 Герои Социалистического Труда Слуцкого района

Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Члены Ревизионной комиссии КП Белоруссии
Председатели колхозов
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании